Plaats in Indonesië
 Sidowangi (Kajoran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Sidowangi (Wongsorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java